ФК «Адміра» (Відень) у сезоні 1924—1925 — 20-й сезон австрійського футбольного клубу «Адміра» (Відень).

Склад і статистика

Чемпіонат Австрії

Турнірна таблиця

Кубок Австрії 

Кубкові змагання розпочалися у травні 1925 року. «Адміра» стартувала зі стадії 1/8 фіналу, яка проводилась у серпні, тому ці матчі відбулися уже у наступному сезоні.

Товариські матчі

Посилання 
  
  
  

1924–1925
Адміра